L'urlo e il furore (The Sound and the Fury) – romanzo di William Faulkner del 1929
 L'urlo e la furia (The Sound and the Fury) – film del 1959 diretto da Martin Ritt
 The Sound and the Fury – film del 2014 diretto da James Franco
 The Sound and the Fury – album di Nerina Pallot del 2015